

Notes et références 

Nantes-Orléans - Châteaubriant